Петанья () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Петанья, Андреа (род. 1995) — итальянский футболист, нападающий «Милана», на правах аренды выступающий за «Виченцу».
 Петанья, Винченцо (1734—1810) — итальянский ботаник, врач и энтомолог.